Août se retrouve dans de nombreux odonymes, avec ou sans quantième, faisant référence en grande majorité au mois de l'année.

Odonymes sans quantième 

Les noms de plusieurs voies et places, de pays ou régions francophones, contiennent le nom de ce mois en français, sans indication du quantième.

Odonymes avec quantième 

Les noms de plusieurs places ou voies, de pays ou régions francophones, contiennent le nom de ce mois, avec indication d'un quantième, sous différentes graphies.

Références

Notes et localisations

Notes

Géolocalisations 

, 08